Книшов Геннадій Васильович
 Книшов Анатолій Миколайович